Nicolae Popescu poate fi:

 Nicolae Popescu (matematician)
 Nicolae Popescu (pictor)
 Nicolae Vedea Popescu (1884 - 1953), avocat și om politic român